El término puerco puede aplicarse a las siguientes acepciones:
Sus scrofa domestica, mamífero artiodáctilo doméstico.
"Puerco", adjetivo, sinónimo de grosero, sucio, pervertido o con hábitos de gula, haciendo alusión al animal.

Otros 
Hato Puerco (Puerto Rico), un barrio del municipio de Canóvanas, Puerto Rico.
Piña de puerco, Morinda citrifolia,  planta arbórea o arbustiva de la familia de las rubiáceas, de fruto medicinal.
Pan de puerco, nombre común de dos plantas diferentes.
Papá Puerco, novela de la serie de Mundodisco del autor Terry Pratchett.
Puercoespín, nombre común que se aplica a mamíferos de dos familias distintas que no están especialmente relacionadas.